Kennet (district), voormalig Engels district
 Kennet School, een school in Thatcham, Engeland
 Kennet (rivier), zijarm van de Thames